Gumilewski ist der Familienname folgender Personen:

 Filaret Gumilewski (Dmitri Grigorjewitsch Gumilewskiich; 1805–1866), russisch-orthodoxer Erzbischof, Kirchenhistoriker und Theologe
 Georgi Konstantinowitsch Gumilewski (1902–1975), sowjetischer Theaterschauspieler und Filmschauspieler